Mannington puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades o lugares de Estados Unidos:

Mannington, área no incorporada en el Estado de Kentucky;
Mannington, ciudad de Virginia Occidental;
Municipio de Mannington, en Nueva Jersey.